Язвы — название населённых пунктов:

Россия 

 Язвы — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Язвы — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
Язвы — до 1953 г. название деревни Новая Деревня в Старорусском районе Новгородской области.
Язвы — до 1938 г. название деревни Нива в Дновском районе Псковской области.
Язвы — до 1966 г. название деревни Лесная в Торжокском районе Тверской области.

Украина 

 Язвы — до 1945 г. название села Лесовое в Корюковском районе Черниговской области.

См. также 
Язва